Focs artificials: Bengala (pirotècnia)
 Geografia política:
 Bengala (regió), regió de l'Àsia meridional, dividida des del 1947 entre l'Índia Bengala Occidental i Bangladesh (o Bengala Oriental 
 Bengala Oriental, nom alternatiu de Pakistan Oriental avui Bangladesh 
 Bangladesh, estat independent de l'Àsia 
 Bengala Occidental, estat de l'Índia 
 Presidència de Bengala, gran divisió de l'Índia Britànica formada per la província de Bengala, Bihar, Jharkhand, Orissa, i Assam entre els s. XVIII i XX
 Província de Bengala, Divisió de Bengala o Divisió de la Presidència, província de la presidència de Bengala 
 Bengala Occidental (província), sota domini britànic (1905-1912)
 Bengala Oriental i Assam, província britànica (1905-1912)
 Baixa Bengala, divisió geogràfica 
 Alta Bengala, divisió geogràfica 
 Bengala central, divisió geogràfica 
 Geografia física: Golf de Bengala, mar que forma la part nord-occidental de l'oceà Índic
 Fauna: Tigre de Bengala.